|-
| (47601) 2000 AQ227||||10 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47602) 2000 AC231||||4 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47603) 2000 AV232||||4 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47604) 2000 AF236||||5 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47605) 2000 AT237||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47606) 2000 AA238||||6 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47607) 2000 AN242||||7 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47608) 2000 AE243||||7 січня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47609) 2000 AN251||||5 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47610) 2000 AY254||||6 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47611) 2000 BL1||||26 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47612) 2000 BO4||||21 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47613) 2000 BP12||||28 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47614) 2000 BO14||||28 січня 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47615) 2000 BT22||||27 січня 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47616) 2000 BC26||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47617) 2000 BC27||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47618) 2000 BD27||||30 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47619) 2000 BW28||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47620) 2000 BA29||||30 січня 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47621) 2000 BO29||||28 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47622) 2000 BQ32||||28 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47623) 2000 BF38||||28 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47624) 2000 BG41||||30 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47625) 2000 BB49||||26 січня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47626) 2000 BS49||||21 січня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47627) 2000 CX||2000 CX||1 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47628) 2000 CJ2||||2 лютого 2000||Обсерваторія Оїдзумі||Такао Кобаяші
|-
| (47629) 2000 CR4||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47630) 2000 CF6||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47631) 2000 CY17||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47632) 2000 CA21||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47633) 2000 CG23||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47634) 2000 CN24||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47635) 2000 CH25||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47636) 2000 CV25||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47637) 2000 CD28||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47638) 2000 CP28||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47639) 2000 CT29||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47640) 2000 CA30||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47641) 2000 CE30||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47642) 2000 CF30||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47643) 2000 CM30||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47644) 2000 CO36||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47645) 2000 CD37||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47646) 2000 CE37||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47647) 2000 CH38||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47648) 2000 CA40||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47649) 2000 CP40||||1 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47650) 2000 CU40||||1 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47651) 2000 CV42||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47652) 2000 CL44||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47653) 2000 CD45||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47654) 2000 CP46||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47655) 2000 CB48||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47656) 2000 CD48||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47657) 2000 CE48||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47658) 2000 CL48||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47659) 2000 CM49||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47660) 2000 CA51||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47661) 2000 CP52||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47662) 2000 CN53||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47663) 2000 CD54||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47664) 2000 CE54||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47665) 2000 CX55||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47666) 2000 CA58||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47667) 2000 CD58||||5 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47668) 2000 CM60||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47669) 2000 CC62||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47670) 2000 CA63||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47671) 2000 CP63||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47672) 2000 CZ63||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47673) 2000 CF64||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47674) 2000 CT65||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47675) 2000 CW66||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47676) 2000 CE71||||7 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47677) 2000 CO71||||7 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47678) 2000 CT75||||7 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47679) 2000 CN76||||10 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47680) 2000 CC77||||10 лютого 2000||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47681) 2000 CZ77||||7 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47682) 2000 CO82||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47683) 2000 CR82||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47684) 2000 CT83||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47685) 2000 CC84||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47686) 2000 CA86||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47687) 2000 CW86||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47688) 2000 CO88||||4 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47689) 2000 CN91||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47690) 2000 CQ92||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47691) 2000 CT92||||6 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47692) 2000 CC94||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47693) 2000 CG94||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47694) 2000 CO94||||8 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47695) 2000 CC99||||8 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47696) 2000 CK100||||10 лютого 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47697) 2000 CZ101||||2 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47698) 2000 CG109||||5 лютого 2000||Каталінський огляд||Каталінський огляд
|-
| (47699) 2000 CP116||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47700) 2000 CQ121||||3 лютого 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

47600